Кабо-Сан-Лукас () — город в Мексике, входит в штат Южная Нижняя Калифорния и муниципалитета Лос-Кабос. Население 56 811 человек. Один из популярных морских курортов Мексики.

История 
Город основан в 1917 году.

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Los Cabos
 Plano urbano de Cabo San Lucas (en archivo PDF)

Города Южной Нижней Калифорнии